Liebe ist oder Liebe ist… steht für:
 Liebe ist…, Album (1989) von den Flippers, siehe Die Flippers/Diskografie #Studioalben
 Liebe ist…2, Album (1991) von den Flippers, siehe Die Flippers/Diskografie #Studioalben
 Liebe ist eine Rose, Album (1992) von den Flippers, siehe Die Flippers/Diskografie #Studioalben
 Liebe ist (Lied), Lied (2005) von Nena

 Liebe ist alles, Lied (2004) von Rosenstolz
 Liebe ist für alle da, Album (2009) von Rammstein
 Liebe ist für alle da Tour, Tour (2009–2011) zum Album von Rammstein
 Liebe ist meine Rebellion, Liedadaption (2013) siehe Freed from Desire #Coverversionen von Frida Gold, Auskopplung aus Liebe ist meine Religion
 Liebe ist meine Religion, Album (2013) von Frida Gold

 Liebe ist…, Cartoon-Reihe (ab 1968) von Kim Casali, ab 1997 von Stefano Casali

 Liebe ist stärker, italienisches Filmdrama (1954) von Roberto Rossellini
 Liebe ist die beste Medizin, deutsche Filmkomödie (2004) von Hannu Salonen
 Liebe ist das perfekte Verbrechen, französischsprachiger Spielfilm (2013) von Arnaud und Jean-Marie Larrieu

 Liebe ist nur ein Wort, Roman (1963) von Johannes Mario Simmel
 Liebe ist nur ein Wort, Verfilmung (1971) des gleichnamigen Romans von Simmel

 Liebe ist nicht genug – Ich bin die Mutter eines Amokläufers, Memoiren (2016) von Sue Klebold

Siehe auch:
 Die Liebe ist ein seltsames Spiel
 Love Is